Timothy Pedley ist der Name folgender Personen:

* Timothy A. Pedley, US-amerikanischer Neurologe
 Timothy J. Pedley (* 1942), britischer Mathematiker